NGC 7680-1
NGC 7680-2